Between Men – film del 1915 diretto da William S. Hart
 Between Men – film del 1935 diretto da Robert N. Bradbury
 Between Men – documentario del 1979 diretto da Will Roberts